Orsolobidae  — семейство аранеоморфных пауков из серии Haplogynae. Насчитывают 181 видов, объединяемых в 28 рода. Большая часть представителей обитает в Новой Зеландии, Австралии и Южной Америке. Два рода известны из Африки — Afrilobus и Azanialobus.

Перечень родов 

  — Новая Зеландия
  — Новая Зеландия
  — Австралия
  — Южная Африка
  — Новая Зеландия
  — Чили
  — Тасмания
  — Новая Зеландия
  — Новая Зеландия
  — Фолклендские острова
  — Тасмания
  — Бразилия
  — Чили
  — Новая Зеландия
  — Новая Зеландия
  — Чили, Аргентина
  — Чили
  — Новая Зеландия
  — Новая Зеландия
  — Новая Зеландия
  — Новая Зеландия
  — Австралия
  — Новая Зеландия
  — Новая Зеландия
  — Новая Зеландия
  — Новая Зеландия
  — Новая Зеландия

Примечания

Ссылки 
 Forster, R. R, Platnick, N. I. (1985). A review of the austral spider family Orsolobidae (Arachnida, Araneae), with notes on the superfamily Dysderoidea. Bulletin of the AMNH 181. Аннотация, текст (147 MB)  
 Griswold, C. E., Platnick, N. I. (1987). On the first African spiders of the family Orsolobidae (Araneae, Dysderoidea). American Museum novitates 2892. Аннотация, текст (5 MB)  
 Platnick, N. I., Brescovit, A. D. (1994). A new genus of the spider family Orsolobidae (Araneae, Dysderoidea) from Brazil. American Museum novitates 3112. Аннотация, текст  .

Аранеоморфные пауки
Семейства паукообразных